Löschungsantrag steht für:

 Antrag zur Löschung eines Grundbuchrechts, siehe Löschungsbewilligung
 Antrag zur Löschung eines eingetragenen Gebrauchsmusters, siehe Gebrauchsmusterlöschungsverfahren